Оенайм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн, кантон Бішвіллер
 Оенайм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн, кантон Оенайм